

Geografia
 Le Mesnil-Amey – comune francese situato nel dipartimento della Manica

Persone
 Alfred Amey, in arte Jaye Davidson (1968) – attore statunitense naturalizzato britannico
 Paul Amey (1973) – triatleta britannico
 Rinaldo Amey (... – ...) – calciatore italiano